A Szovjetunió a dél-koreai Szöulban megrendezett 1988. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 27 sportágban 481 sportoló képviselte, akik összesen 132 érmet szereztek.

Érmesek

Asztalitenisz 

Férfi

Női

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Birkózás 

Kötöttfogású

Szabadfogású

Cselgáncs

Evezés 

Férfi

Női

Gyeplabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Íjászat 

Férfi

Női

Kajak-kenu 

Férfi

Női

Kerékpározás

Országúti kerékpározás 
Férfi

Női

Pálya-kerékpározás 
Sprintversenyek

Üldözőversenyek

Időfutam

Pontverseny

Kézilabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Döntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Négyes döntő

Kosárlabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Labdarúgás

Eredmények 

Csoportkör
C csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Lovaglás 

Díjlovaglás

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Díjugratás

Műugrás 

Férfi

Női

Ökölvívás 

RSC – a mérkőzésvezető megállította a mérkőzést

Öttusa

Röplabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Döntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Döntő

Sportlövészet 

Férfi

Női

Vegyes

Súlyemelés

Szinkronúszás

Tenisz 

Férfi

Női

Torna 

Férfi

Női

Ritmikus gimnasztika

Úszás 

Férfi

Női

Vitorlázás 

Férfi

* - nem ért célba
** - nem indult

Női

Nyílt

Vívás 

Férfi

Női

Vízilabda

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Források 

N1988
Szovjetunió